Berengarie Kastilská ( Berenguela de Castilla, 1253–1300) byla kastilská infantka a řeholnice.

Narodila se jako nejstarší dcera kastilského krále Alfonse X. a Jolandy, dcery aragonského krále Jakuba I. Až do narození bratra Ferdinanda byla považována za dědičku trůnu a otec jí roku 1255 domluvil sňatek s Ludvíkem, nejstarším synem francouzského krále Ludvíka IX. Snoubenec na počátku roku 1260 zemřel a Berengarie vstoupila do kláštera Las Huelgas V testamentu roku 1284 král Alfons potvrdil Berengariii držení panství Guadalajara. Tam také Berengarie založila klášter klarisek. Zemřela roku 1300 a byla pohřbena pravděpodobně v klášteře sv. Klimenta v Seville.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilské infantky
Řeholnice
Zakladatelé klášterů
Pohřbení v klášteře sv. Klimenta v Seville
Narození v roce 1253
Úmrtí v roce 1300
Ženy
Narození v Seville
Úmrtí v Guadalajaře (Španělsko)